В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе A первого раунда чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2019.

Команды

Положение команд 

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+2).

Результаты матчей

1-й тур

Великобритания vs Латвия

Украина vs Испания

2-й тур

Латвия vs Украина

Испания vs Великобритания

3-й тур

Украина vs Великобритания

Латвия vs Испания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2019

Группа A